Выборы в Сенат США в Кентукки состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США.

Действующий сенатор-республиканец Рэнд Пол был впервые избран в 2010 году с 56% голосов, заняв место ушедшего в отставку Джима Баннинга. Переизбран в 2016 году с 57% голосов. В 2022 году баллотировался вновь. По результатам всеобщих выборов Пол был переизбран на третий срок.

Праймериз Республиканской партии

Кандидаты

Номинант 
 Рэнд Пол — действующий сенатор США от штата Кентукки (с 2011 года)

Участники праймериз 
 Арнольд Бланкеншип — пенсионер
 Пол Гамильтон — профессор экономики
 Тэми Стэнфилд — бывший менеджер по продажам
 Валери Фредерик
 Джон Шейсс — вечный кандидат

Результаты

Праймериз Демократической партии

Кандидаты

Номинант 
  —  (2019—2021), кандидат в Сенат США (2020)

Участники праймериз 
 Джошуа Блэнтон-старший — ветеран армии США
 Рут Гао — педагог и активистка
 Джон Меррилл — химик, ветеран ВМС США

Отказавшиеся от выдвижения 
  — министр транспорта Кентукки, бывший мэр Лексингтона, кандидат в Сенат США (2016), кандидат в Палату представителей от 6-го округа Кентукки (2018)
  — старший советник губернатора Энди Бешира, лидера меньшинства в  (2017—2019), кандидата на пост губернатора Кентукки (2019)

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы 

Рэнд Пол vs. представитель Демократической партии

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Чарльза Букера
 Сайт кампании Пола Гамильтона
 Сайт кампании Рут Гао
 Сайт кампании Рэнда Пола
 Сайт кампании Тэми Стэнфилд
 Сайт кампании Валери Фредерик

Выборы в Сенат США в Кентукки
2022 год в Кентукки